Turquoise peut désigner :
Turquoise, une pierre ornementale de couleur bleu-vert ;
Turquoise, le ton bleu de la couleur de cette pierre ;
Turquoise, un groupe de musique formé par David Bowie ;
Turquoise, une chanson de Donovan ;
Opération Turquoise : opération militaire organisée par la France au Rwanda à la fin du génocide des Tutsi au Rwanda ;
Turquoise, un système multilatéral de négociation, c'est-à-dire un marché boursier alternatif ;
Turquoise, un jeu de société ;
Les Turquoises sont des papillons bleu-vert des genres Adscita et Jordanita, et le nom de Turquoise peut désigner plus précisément l'espèce Adscita statices ;
Turquoise, un prénom féminin ;
Le Turquoise, un sous-marin mouilleur de mines de la classe Saphir, qui a servi dans la Marine nationale pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le Turquoise, un sous-marin mouilleur de mines de la classe Émeraude, qui a servi dans la Marine nationale pendant la Première Guerre mondiale.